Long John Silver () — седьмой студийный альбом американской психоделической рок-группы Jefferson Airplane, выпущенный в 1972 году на собственном лейбле Grunt Records.

Об альбоме 
После участия в своих соло-проектах участники группы собрались вместе в марте 1972 впервые после выпуска предыдущего альбома Bark. Сессия записи продолжалась три месяца, но напряжённость между участниками была настолько высокой, что несколько песен было записано участниками отдельно друг от друга. Джои Ковингтон оставил группу во время сессии и Джон Барбата в компании с Сэмми Пьяцца встали на барабаны на время сессии.

Список композиций

Участники записи 
 Грейс Слик — Ведущий вокал, фортепиано
 Пол Кантнер — Ритм-гитара, бэк-вокал
 Йорма Кауконен — Соло-гитара, бэк-вокал
 Папа Джон Крич — скрипка
 Джек Кэссиди — бас-гитара
 Джон Барбата — барабаны, бубен
 Джои Ковингтон — барабаны (3, 5)
 Сэмми Пьяцца — барабаны (7)

Ссылки 
 Long John Silver на сайте Discogs.com

Альбомы Jefferson Airplane